Papendorp (Utrecht), deel van de Nederlandse gemeente Utrecht
Papendorp (Kaapstad), de oude naam van de huidige Kaapstadse voorstad Woodstock
Papendorp (West-Kaap), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap